Сэм Беннетт ():
 Беннетт, Сэм (род. 1990) — ирландский велогонщик.
 Беннетт, Сэм (род. 1996) — канадский хоккеист.